18-й егерский полк — полк легкой пехоты Русской императорской армии  в 1801 — 1833 гг.

Места дислокации 
В 1820 году переведён из Полтавы в м. Градижск. Второй батальон командирован в Вознесенск к поселенной Бугской уланской дивизии.

Формирование полка 
Полк имел старшинство с 22 февраля 1775 г., когда был сформирован Сибирский егерский батальон, который в 1798 г. был переформирован в 19-й егерский полк и 29 марта 1801 г. назван 18-м егерским. По упразднении егерских полков 28 января 1833 г. все три батальона были присоединены к Орловскому пехотному полку. В 1863 г. вторая половина Орловского полка пошла на формирование Воронежского пехотного полка, в котором были сохранены старшинство и знаки отличия 18-го егерского полка.

Оба действующие батальона состояли в 23-й пехотной дивизии 4-го корпуса и приняли участие во многих делах 1-й Западной армии; гренадерская рота 2-го батальона состояла в сводно-гренадерской бригаде того же 4-го корпуса; запасной батальон находился в гарнизоне Динабургской крепости.

Знаки отличия полка 
18-й егерский полк из знаков отличия имел поход за военное отличие, пожалованный за Турецкую войну 1828—1829 гг.

Шефы полка 
 17.01.1799 — 13.04.1800 — генерал-майор барон Гильденшольд, Христиан Петрович
 13.04.1800 — 08.05.1800 — генерал-майор князь Орбелиани, Дмитрий Захарович
 08.05.1800 — 02.03.1802 — генерал-майор Воейков, Сергей Андреевич
 02.03.1802 — 07.03.1802 — генерал-лейтенант Арбенев, Иван Иосифович
 07.03.1802 — 17.12.1802 — полковник Феттер
 17.12.1802 — 01.09.1814 — полковник (с 12.12.1807 генерал-майор) Алексополь, Фёдор Пантелеймонович

Командиры полка 
 01.02.1798 — 17.01.1799 — полковник (с 16.01.1799 генерал-майор) барон Гильденшольд, Христиан Петрович
 02.06.1799 — 01.12.1799 — майор Коренев
 01.12.1799 — 09.06.1800 — полковник граф Ивелич, Иван Константинович
 09.10.1800 — 09.12.1806 — подполковник (с 23.04.1806 полковник) Мещеринов, Василий Дмитриевич
 26.05.1807 — 25.11.1810 — майор Исупов
 25.11.1810 — 05.02.1812 — подполковник Чистяков, Тихон Иванович 1-й
 05.02.1812 — 19.03.1812 — полковник Дурново, Иван Николаевич
 12.06.1812 — 30.08.1823 — подполковник (с 03.10.1814 полковник) Чистяков, Тихон Иванович 1-й
 17.10.1823 — 29.03.1825 — полковник барон Остен
 29.03.1825 — 1828 — полковник Дометти, Александр Карлович

Примечания

Источники 
 
 Габаев Г. С. Роспись русским полкам 1812 года. Киев, 1912
 Шенк В. К. Гренадерские и пехотные полки. Справочная книжка императорской Главной квартиры. СПб., 1909
 Энциклопедия военных и морских наук // Под редакцией Г. А. Леера. Т. I—VIII. СПб., 1883—1895
 Малов-Гра А. Г. Путь доблести и славы 18-го Егерского полка в 1812-1814 гг.// Военно-исторический журнал.- № 6. - 2009. С.31-39 
 Подмазо А. А. 

Егерские полки Российской империи
Воинские части и формирования, созданные в 1775 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1833 году